Косвиг (, ) — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Виттенберг. Подчиняется управлению Косвиг (Анхальт). Население составляет 13 287 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 34,07 км². Официальный код — 15 1 51 009.

Впервые как „oppidum“ (lat.=город) упоминается в 1215 году. 

Замок был построен в конце 17 века. 

Здесь находится Кардиоцентр земли Саксония-Анхальт.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт